Villa d'Este – villa storica di Cernobbio
Villa d'Este – villa storica di Tivoli
Villa d'Este (Palazzo Estense) – edificio storico di Varese
Villa d'Este – dimora storica di Johannesburg